Saussay puede referirse a: 

 Saussay, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Saussay, comuna francesa situada en Sena Marítimo.